Stati Uniti d'America
Maple Grove – township della Contea di Barry, Michigan 
Maple Grove – township della Contea di Manistee, Michigan 
Maple Grove – township della Contea di Saginaw, Michigan 
Maple Grove – città della Contea di Hennepin, Minnesota
Maple Grove – città della Contea di Barron, Wisconsin 
Maple Grove – città della Contea di Manitowoc, Wisconsin 
Maple Grove – città della Contea di Sedgwick, Kansas
Maple Grove – città della Contea di Shawano, Wisconsin